Кладиев — фамилия. Известные носители:

 Кладиев, Андрей (в монашестве Андрей; род. 1979) — старообрядческий епископ.
 Кладиев, Виктор Сидорович (1906—1944) — Герой Советского Союза, гвардии красноармеец.